Hemicorynesporella är ett släkte av svampar. Hemicorynesporella ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Hemicorynesporella